Isaac Pante (né en 1981), écrivain suisse. 

 une pante est un filet utilisé dans la chasse à la palombe ainsi que dans la chasse à l'alouette des champs, dans le Sud-Ouest de la France.